Люссак (Дордонь) — коммуна во Франции, находится в департаменте Дордонь.
 Люссак (Жиронда) — коммуна во Франции, находится в департаменте Жиронда.
 Люссак (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Люссак (Шаранта) — коммуна во Франции, находится в департаменте Шаранта.